Веро́ника цимбаля́риевая () — однолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Западная Европа: Португалия, Испания, Франция (юг), Италия, Югославия, Албания, Греция, Болгария (юг), острова Средиземного моря; Азия: Турция (близ берега Средиземного моря), Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Ирак; Африка: Алжир, Тунис, Марокко, Египет (на севере этих стран).

Встречается на окультуренных почвах, на полях, каменистых склонах, галечниках; в горах до среднего пояса.

Ботаническое описание 
Стебли высотой 10—30 (до 60) см, лежачие, мягкие.

Листья с 5—9 неглубокими тупыми лопастями, полуокруглые, почти сердцевидные или почковидные, с усечённым основанием или коротко клиновидные, на длинных черешках; средняя лопасть незначительно крупнее остальных.

Цветки на длинных цветоножках, по одному в пазухах обыкновенных или уменьшенных листьев. Доли чашечки обратнояйцевидные или эллиптические, тупые, суженные к основанию, ресничатые, при плодах сильно отклонённые; венчик светло-голубой или белый, иногда розоватый, едва превышает чашечку, с короткой трубкой; отгиб венчика, из трех округло-яйцевидных долей и одной яйцевидной. Тычинки короче венчика, изогнутые, с яйцевидными пыльниками.

Коробочка сильно вздутая, с шириной, превышающей длину, четырёхлопастная, голая, с небольшой выемкой. Семена по 1—2 в гнезде, шаровидные, диаметром 2,5—3 мм, слабо, морщинистые, бокальчато вогнутые.

Таксономия 
Вид Вероника цимбаляриевая входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 
 

Подорожниковые
Флора Евразии
Флора Северной Африки